Leocadia steht für:

 die Heilige Leocadia (Heilige), Schutzheilige von Toledo
 den Asteroiden (969) Leocadia
 die Orte Santa Leocádia
 Theaterstück von Jean Anouilh Léocadia

Siehe auch:
 Leucadia
 Pia Leokadia